Жуковский, Николай Иванович (1833—1895) — русский революционер-народник.
 Жуковский, Николай Иванович (1909—1987) — советский партийный и государственный деятель, председатель Новосибирского облисполкома (1956—1959).